My Cherie Amour peut désigner :

Musique 
 My Cherie Amour est un album de Stevie Wonder sorti en 1969.
 My Cherie Amour est une chanson de Stevie Wonder sortie en 1969.